Z9 Wolfgang Zenker – niemiecki niszczyciel z okresu II wojny światowej
 Harbin Z-9 – chiński śmigłowiec